Lilla Abborrsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Abborrsjön, Halland, sjö i Kungsbacka kommun, 
Lilla Abborrsjön, Västergötland, sjö i Tranemo kommun,

Se även
Abborrsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn